Вальвестино:

 Вальвестино — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Брешия.
 Вальвестино — искусственное озеро на севере Италии. Расположено в провинции Брешия в Ломбардии.